Brygady piechoty noszące numer „10” lub „X”:

Polska:
 X Brygada Piechoty (II RP) (1919-1921)

Austro-węgierska:
 10 Brygada Piechoty (do 1918)

Ukraińska:
 10 Brygada Strzelców URL
 10 Brygada Piechoty UHA